Carl Heyder ist der Name folgender Personen:

* Carl Heyder (Verleger) (1786–1847), deutscher Verleger 
 Carl Heyder (Orgelbauer) (1821–1902), deutscher Orgelbauer